Milouš je mužské křestní jméno, zastaralá varianta jména Miloš.

Známí nositelé 
 Milouš Jakeš – vlastní jméno komunistického politika, který však užíval obvyklejší variantu svého jména: Miloš Jakeš
 Milouš Kvaček – český fotbalista a fotbalový trenér
 Milouš Červencl – bývalý ředitel Památníku Lidice

Fiktivní postavy 
 Milouš – postava z knihy Saturnin a ze stejnojmenného filmu a seriálu
 Milouš – variantní překlad jména psa Filuty, postavy z komiksové řady Tintinova dobrodružství

Reference